Princ Lorenz Belgický, arcivévoda rakouský d'Este (Lorenz Otto Carl Amadeus Thadeus Maria Pius Andreas Marcus d'Aviano, * 16. prosince 1955, Boulogne-Billancourt, Francie) je díky sňatku s princeznou Astrid Belgickou členem belgické královské rodiny. Od roku 1996 je také hlavou rodu Rakouští-Este, větve mladšího syna Habsbursko-lotrinské dynastie.

Časný život 
Princ Lorenz se narodil na klinice Belvedere v Boulogne-Billancourt v Hauts-de-Seine ve Francii jako druhé dítě arcivévody Roberta Rakouského-d'Este a jeho manželky arcivévodkyně Markéty (rozené princezny Markéty Savojské-Aosta).

Vzdělání a kariéra 
Poté, co dokončil školu, absolvoval arcivévoda Lorenz vojenskou službu u pluku Gebirgsjäger („Horští myslivci“) rakouské armády a v roce 1980 byl povýšen do hodnosti podporučíka.

Lorenz vystudoval ekonomii na univerzitě v St. Gallen ve Švýcarsku a na univerzitě v Innsbrucku v Rakousku. Poté pracoval v různých bankách v Londýně, Paříži a Římě. V roce 1983 nastoupil do soukromé banky Gutzwiller v Basileji. V roce 1993 strávil jeden rok jako konzultant ve společnosti SWIFT, která poskytuje služby ve finančním odvětví. V roce 1995 se stal poradcem představenstva banky BNP Paribas v Paříži. Dříve byl ředitelem UCB, Sita (celosvětová společnost pro nakládání s odpady se sídlem ve Francii) a Ondeo Nalco (společnost pro správu vod ve Spojených státech).

Život 
Dne 22. září 1984 si vzal belgickou princeznu Astrid, dceru tehdejšího knížete z Lutychu, pozdějšího belgického krále Alberta II. Společně mají pět dětí:

 princ Amedeo (* 1986)
 princezna Maria Laura (* 1988)
 princ Joachim (* 1991)
 princezna Luisa Maria (* 1995)
 princezna Laetitia Marie (* 2003)

Patron 
Od roku 2004 je Lorenz čestným předsedou Rady Koninklijke Vereniging der Historische Woonsteden van België / Association Royale des Demeures Historiques de Belgique. Od roku 2005 je patronem Europae Thesauri, sdružení evropských katedrálních a církevních pokladen.

Titul 
Titul „Princ Belgický“ mu udělil královským výnosem ze dne 10. listopadu 1995 jeho tchán, belgický král Albert II. Belgický. Je také označován jako arcivévoda Rakouský-Este.

Vyznamenání 
  rytíř Řádu zlatého rouna – Habsburkové, 1961
  velkokříž Řádu Adolfa Nasavského – Lucembursko, 15. března 1999
  rytíř velkokříže Řádu za občanské zásluhy – Španělsko, 12. května 2000
  komtur velkokříže Řádu polární hvězdy – Švédsko, 7. května 2001
  velkokříž Norského královského řádu za zásluhy – Norsko, 20. května 2003
  velkokříž Řádu prince Jindřicha – Portugalsko, 8. března 2006
  velkokříž Řádu koruny – Nizozemsko, 20. června 2006
  velkokříž Záslužného řádu Maďarské republiky – Maďarsko, 18. dubna 2008
  Řádu rumunské koruny I. třídy – Rumunská královská rodina, 12. září 2015
  velkokříž Řádu Leopolda – Belgie
  velkokříž Záslužného řádu Spolkové republiky Německo – Německo
  velkokříž Řádu knížete Danila I. – Dynastie Petrovićů-Njegošů

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Rakouští princové
Modenští vévodové
Rakouští-Este
Belgičtí princové
Belgická královská rodina
Habsbursko-lotrinská dynastie
Absolventi vysokých škol ve Švýcarsku
Nositelé Řádu knížete Danila I.
Nositelé velkokříže Záslužného řádu Německa
Nositelé velkokříže Řádu Leopolda (Belgie)
Nositelé velkokříže Řádu Adolfa Nasavského
Nositelé velkokříže Řádu prince Jindřicha
Nositelé Řádu rumunské koruny 1. třídy
Nositelé velkokříže Řádu koruny (Nizozemsko)
Nositelé velkokříže Řádu za občanské zásluhy
Komtuři velkokříže Řádu polární hvězdy
Rytíři rakouského Řádu zlatého rouna
Narození v roce 1955
Narození 16. prosince
Narození v Boulogne-Billancourtu
Žijící lidé
Muži